Клаус-Дітер Пацвалль () — німецький колекціонер нагород, письменник, редактор і видавець.

Біографія 
В 1971 році заснував видавництво Patzwall-Verlag, яке публікує книги на тему нагород, уніформи та військової історії. З 1971 по 2017 рік видавництво також видавало журнал Militaria на дану тематику (ISSN 0724-3529).

Бібліографія 

 Die Ritterkreuzträger des Kriegsverdienstkreuzes 1942–1945. Militaria-Archiv Patzwall, Hamburg 1984.
 Katalog der Auszeichnungen Deutsches Reich 1871–1945. 8. Auflage. Militaria-Archiv Patzwall, Hamburg 1985. 10. Auflage unter dem Titel Katalog der Auszeichnungen Drittes Reich. Patzwall, Norderstedt 1992.
 Das Ehrenzeichen vom 9. November 1923 (Blutorden). 2. Auflage. Militair-Verlag Patzwall, Norderstedt 1986. (Schriftenreihe Auszeichnungen des Deutschen Reiches, Sonderband 2).
 Die Auszeichnungen der Kriegsmarine 1939–1945. Militair-Verlag Patzwall, Norderstedt 1987. (Schriftenreihe Auszeichnungen des Deutschen Reiches, Band 5).
 Ausweisdokumente der Deutschen Polizei 1936–1945. Militair-Verlag Patzwall, Norderstedt 1988. (Militaria-Publicationen, Band 3).
 Zivilabzeichen der Wehrmacht 1934–1945. Militair-Verlag Patzwall, Norderstedt 1988. (Militaria-Publicationen, Band 4).
 Der SS-Totenkopfring. Militair-Verlag Patzwall, Norderstedt 1988. (Militaria-Publicationen, Band 6). 4. Auflage: Patzwall, Norderstedt 2002, ISBN 3-931533-47-6.
 Der Reichsluftschutzbund. Militair-Verlag Patzwall, Norderstedt 1989. (Schriftenreihe Uniform und Ausrüstung deutscher Streitkräfte, Band 4)
 Das Coburger Ehrenabzeichen der NSDAP. Patzwall, Norderstedt 1994.
 Das Bandenkampfabzeichen 1944–1945. Patzwall, Norderstedt 2003, ISBN 3-931533-49-2. (Studien zur Geschichte der Auszeichnungen, Band 3).
 Das goldene Parteiabzeichen und seine Verleihungen ehrenhalber 1934–1944. Patzwall, Norderstedt 2004, ISBN 3-931533-50-6. (Studien zur Geschichte der Auszeichnungen, Band 4).
 Die nichttragbaren Plaketten und Medaillen der Luftwaffe. Patzwall, Norderstedt 2008, ISBN 978-3-931533-04-5. (Studien zur Geschichte der Auszeichnungen, Band 5).
 Der Ehrenpokal für besondere Leistung im Luftkrieg. Patzwall, Norderstedt 2008, ISBN 978-3-931533-08-3. (Studien zur Geschichte der Auszeichnungen, Band 6).
 mit Veit Scherzer: Das Deutsche Kreuz 1941–1945. Patzwall, Norderstedt.
 Band 1: 2007, ISBN 978-3-931533-46-5.
 Band 2: 2001, ISBN 3-931533-45-X.

Редактор 

 Vergeltung. Das Flak-Regiment 155 (W). Militaria-Archiv Patzwall, Hamburg 1985.
 Der Blutorden der NSDAP. Militaria-Archiv Patzwall, Hamburg 1985.
 Das preussische Goldene Militär-Verdienst-Kreuz. Militair-Verlag Patzwall, Norderstedt 1986. (Quellen und Darstellungen zur Geschichte der Orden und Ehrenzeichen, Band 2).
 Die Kopfbedeckungen der Kriegsmarine 1919–1945. Militair-Verlag Patzwall, Norderstedt 1988. (Schriftenreihe Uniform und Ausrüstung deutscher Streitkräfte, Band 2).
 Die Hitlerjugend im Spiegel ihrer Dokumente 1932–1945. Militair-Verlag Patzwall, Norderstedt 1988. (Militaria-Publicationen, Band 5).
 Deutsche Koppelschlösser. Militair-Verlag Patzwall, Norderstedt 1990.

Посилання 

 
 Website des Patzwall-Verlages 

Німецькі колекціонери
Німецькі редактори
Німецькі видавці
Німецькі письменники
Фалеристи